Собор Святого Павла () — кафедральный собор в Калькутте.

Собор относится к Церкви Северной Индии, входящей в Англиканское сообщество и является кафедрой Диоцеза Калькутты. Здание было заложено в 1839 году и построено к 1847 году в неоготическом стиле, вобрав в себя элементы нескольких англиканских соборов Англии. Собор посвящён Святому Апостолу Павлу, как и главный англиканский собор в Лондоне.

Церковь имеет размеры 75 м в длину и 25 м в ширину, высота башни — 61 м. Здание располагается на Острове аттракционов Калькутты, по соседству с Мемориалом Виктории, Нанданом и планетарием.

На территории собора похоронены некоторые местные религиозные деятели, в том числе и первый епископ Калькутты, а также английский инженер Артур-Уильям Гарнетт ().

См. также 
 Протестантизм в Индии

Примечания

Ссылки 

Соборы Индии
Калькутта
К
Культовые сооружения, построенные в 1847 году
Здания и сооружения Калькутты
Калькутта
XIX век в Индии